Favole – genere letterario
 Favole – raccolta di favole di Esopo
 Favole – film del 1997 diretto da Charles Sturridge
 Favole/Cavalieri – singolo di Umberto Balsamo del 1985
 Favole – album di Gianni Celeste del 1996
 Annalisa Favole – calciatrice italiana
 Stefania Favole – calciatrice italiana